Данная статья представляет собой список футболистов, оформивших хет-трик, то есть забивших три гола в одном матче, в матчах союзного чемпионата с момента его первого сезона 1936 года.

Нападающий Григорий Федотов является владельцем рекорда чемпионата СССР по этому показателю — на его счету 12 матчей, в которых он трижды и более раз поражал ворота соперников во время выступлений за московский ЦСКА. 10 хет-триков сделал Александр Пономарев, а 9 — Никита Симонян. Восемь матчей с хет-триками в свой актив записали Олег Протасов и Борис Пайчадзе, а семь — Сергей Соловьев. Шесть игроков забивали по 5 мячей в одном матче, 49 игроков по 4 гола.

Григорий Федотов (ЦСКА) в 1940 и Олег Протасов («Днепр») в 1985 году сумели совершить 4 подвига в одном турнире. Сергей Капелькин в 1938 году совершал подвиги в 3 играх подряд. Василий Бузунов дважды забил по 4 мяча в 1956 году, выступая за команду ОДО Свердловск, занявшую последнее место в чемпионате. Илья Датунашвили забил в 1966 году 5 голов в одном тайме. Своеобразный подвиг у Геннадия Гусарова — три мяча с пенальти в 1961. Форвард московского «Динамо» Сергей Соловьев установил рекорд скорострельности, забив 3 мяча за 3 минуты (24 июня 1948 года в ворота московского «Торпедо»).

Первый хет-трик в истории чемпионата СССР оформил игрок московского «Динамо» Михаил Семичастный, отпраздновавший данный успех 17 июля 1936 года в матче с «ЦДКА», а последний — Игорь Колыванов: 5 октября 1991 года в матче с днепропетровским «Днепром» он забил пять мячей (итоговый счёт — 6:2).

В четырнадцати матчах высшего дивизиона СССР были зафиксированы по два хет-трика.

Валерий Масалитин — единственный форвард в СССР и РФ, кто забивал и 3, и 4, и 5 голов..

Больше всего хет-триков было зафиксировано в сезоне 1938 — 35. Меньше всего — 1 в сезоне 1988.

За всю историю чемпионата СССР было забито 464 хет-трика.

Список хет-триков 

 ** Результат матча отменен из-за «дела Пономарёва и Проворнова»
 *** Команда «Локомотив» (Тбилиси) снята с турнира после 20 игр. Все её результаты аннулированы.

Суммарная статистика 
В таблице приведено количество хет-триков для игроков, сделавших три и более хет-трика.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Чемпионат СССР по футболу
Списки хет-триков в футболе